Ocosingo (geslacht), een geslacht van vlokreeften uit de familie Lysianassidae
 Ocosingo (stad), een stad in de Mexicaanse deelstaat Chiapas